Числа Стірлінга другого роду
 Числа Стірлінга першого роду